Christopher Priest es el nombre de:

 Christopher Priest (1943-), importante novelista británico de ciencia ficción.
 Christopher Priest (1961-), escritor estadounidense de cómics.
 Chris Priest (1973-), antiguo mediocampista británico de fútbol americano.